Lucrècia (Lucretia) fou la dona del rei romà Numa Pompili. Es va casar amb el rei després que aquest hagués ja pujat al tron. L'esmenta Plutarc.
 Lucrècia (Roma), dona romana violada per Sext Tarquini, fill del rei Tarquini el Superb. Era esposa de Luci Tarquini Col·latí
 Gens Lucrècia, gens romana originalment patrícia i més tard plebea
 Lucrècia de Mèrida, jove cristiana (últim quart del segle II - ca. 304)
 Lucrecia Pérez Matos (1959-1992), immigrant dominicana assassinada per neonazis a Madrid.
 Lucrecia Pérez Sáez (1962-), actriu i cantant cubana.
 Lucrècia (Joan Ramis), tragèdia en 5 actes de l'autor menorquí Joan Ramis i Ramis (1769)
 Lucrècia (Campeny), escultura de Damià Campeny de 1804
 Lucrècia (Joan Baptista Xuriguera), poema dramàtic en 3 actes de Joan Baptista Xuriguera (1946)
 Lucrèce (Filleul) (1566), tragèdia en 5 actes de Nicolas Filleul (1530-1575)
 Lucrèce ou l'adultère puni (1616), tragèdia d'Alexandre Hardy (1570-1632)
 Lucrèce (Du Ryer) (1637), tragèdia de Pierre Du Ryer (1605-1658)
 Lucrèce (Arnault) (1792), tragèdia en 5 actes de Antoine-Vincent Arnault (1766-1834)
 Lucrèce (Ponsard) (1843), tragèdia de François Ponsard (1814-1867)
 Lucrèce Borgia (Victor Hugo) (1833), tragèdia de Victor Hugo
 The Rape of Lucretia (1946), òpera en 2 actes de Benjamin Britten (1913-1976)